Президентские выборы в Колумбии проходили 1 мая 1938 года. Представитель Либеральной партии Эдуардо Сантос Монтехо был единственным кандидатом, т.к. Консервативная партия решила не участвовать в выборах. Эдуардо Сантос Монтехо получил все голоса избирателей и был избран президентом. Он был приведён к присяге 7 августа 1938 года.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Carlos Augusto Noriega, Las elecciones en Colombia: siglo XX . Revista Credencial Historia, 1994 
 Colombia: elecciones presidenciales 1826-1990  

Выборы в Колумбии
Колумбия
1938 год в Колумбии